Dietrich Andreae ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Ernst Andreae (1680–1734), deutscher Maler 
 Dietrich Wilhelm Andreae (1749–1813), Gouvernements-Sekretär